Шчербаков може да се отнася за:
 Александър Шчербаков (1901 – 1945), руски политик
 Александър Шчербаков (дипломат) (1955 – 2020), руски дипломат
 Рибинск, град в Русия, наричан Шчербаков през 1945 – 1957